Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1973 (offiziell: Air Canada Silver Broom 1973) war die 15. Austragung (inklusive Scotch Cup) der Welttitelkämpfe im Curling der Herren. Sie wurde vom 19. bis 24. März des Jahres in der kanadischen Stadt Regina im Regina Exhibition Stadium veranstaltet.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren wurde in einem Rundenturnier (Round Robin) zwischen den Mannschaften aus Schottland, Kanada, den Vereinigten Staaten, der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Norwegen, Frankreich, der Schweiz und den Neulingen aus Dänemark und Italien ausgespielt.

Es traten erstmals zehn Mannschaften zum WM-Turnier an. Die Spiele wurden auf zehn Ends angesetzt.

Schweden feierte im Finale gegen den Gastgeber Kanada einen 6:5-Sieg und den ersten Weltmeistertitel für die Skandinavier.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 19. März 1973 14:00 Uhr

Runde 2 
 19. März 1973 20:00 Uhr

Runde 3 
 20. März 1973 14:00 Uhr

Runde 4 
 20. März 1973 20:00 Uhr

Runde 5 
 21. März 1973 14:00 Uhr

Runde 6 
 21. März 1973 20:00 Uhr

Runde 7 
 22. März 1973 14:00 Uhr

Runde 8 
 22. März 1973 20:00 Uhr

Runde 9 
 23. März 1973 09:00 Uhr

Play-off

Turnierbaum

Halbfinale 
 23. März 1973 20:00 Uhr

 23. März 1973 20:00 Uhr

Finale 
 24. März 1973 13:00 Uhr

Endstand

Weblinks 
 results.worldcurling.org: Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Herren
Curling 1973
Sportveranstaltung in Regina (Saskatchewan)
Curling (Kanada)